

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Uciechów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów 
 Uciechów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów